RC Lens vandt Division 1 1997-1998 med 68 point.

Ligatabel 

K=kampe spillet, V= vundet, U= uafgjort, T= tabt, MF-MM= mål for-mål mod, P = Point

Målscorere

Kilder 

1997-1998
Fodbold i 1997
Fodbold i 1998